Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2012 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 

 Marija Šarapova (četrti krog) 
 Viktorija Azarenka (polfinale)
 Agnieszka Radwańska (finale)
 Petra Kvitová (četrtfinale)
 Samantha Stosur (drugi krog)
 '''Serena Williams (prvak)
 Caroline Wozniacki (prvi krog)
 Angelique Kerber (polfinale)
 Marion Bartoli (drugi krog)
 Sara Errani (tretji krog)
 Li Na (drugi krog)
 Vera Zvonareva (tretji krog, odstop)
 Dominika Cibulková (prvi krog)
 Ana Ivanović (četrti krog)
 Sabine Lisicki (četrtfinale)
 Flavia Pennetta ''(prvi krog)

<ol start=17>
 Marija Kirilenko ''(četrtfinale)
 Jelena Janković ''(prvi krog)
 Lucie Šafářová ''(prvi krog)
 Nadja Petrova ''(tretji krog)
 Roberta Vinci '' (četrti krog)
 Julia Görges ''(tretji krog)
 Petra Cetkovská ''(drugi krog)
 Francesca Schiavone ''(četrti krog)
 Zheng Jie ''(tretji krog)
 Anabel Medina Garrigues ''(drugi krog)
 Daniela Hantuchová ''(prvi krog)
 Christina McHale ''(tretji krog)
 Monica Niculescu ''(prvi krog)
 Peng Shuai ''(četrti krog)
 Anastazija Pavljučenkova ''(drugi krog)
 Svetlana Kuznecova ''(prvi krog)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Šarapova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Rodionova
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= V Dolonc
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04=
| RD1-team04= T Pironkova 
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= S-w Hsieh
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= V Razzano
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07={{nowrap| S Foretz Gacon}}
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= M Niculescu
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= P Cetkovská
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= V King
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= S Stephens
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ka Plíšková
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= B Jovanovski
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=
| RD1-team14= E Daniilidou
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=0<sup>r

| RD1-seed15=
| RD1-team15= P Martić
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= S Lisicki
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Šarapova
| RD2-score01-1=7<sup>7
| RD2-score01-2=6<sup>3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= T Pironkova 
| RD2-score02-1=6<sup>3
| RD2-score02-2=7<sup>7
| RD2-score02-3=0

| RD2-seed03=
| RD2-team03= S-w Hsieh
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=23
| RD2-team05= P Cetkovská
| RD2-score05-1=6<sup>6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=
| RD2-team06= S Stephens
| RD2-score06-1=7<sup>8
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=
| RD2-team07= B Jovanovski
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= S Lisicki
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=8

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= V Zvonareva
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=7<sup>7
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M Barthel
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6<sup>3
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=
| RD1-team03= E Gallovits-Hall
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=8
| RD1-seed04=
| RD1-team04={{nowrap| S Soler Espinosa}}
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=10

| RD1-seed05=
| RD1-team05= K-c Chang
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Hlaváčková
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= K Clijsters
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= J Janković
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= C McHale
| RD1-score09-1=6<sup>4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=10
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= J Konta
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=8

| RD1-seed11=
| RD1-team11= L Tsurenko
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Johansson
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= J Makarova
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Brianti
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3

| RD1-seed15=
| RD1-team15= L Hradecká
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= A Kerber
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= V Zvonareva
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Hlaváčková
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= K Clijsters
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=28
| RD2-team05= C McHale
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= M Johansson
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= J Makarova
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= A Kerber
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=12
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3<sup>r
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= K Clijsters
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=28
| RD3-team03= C McHale
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= A Kerber
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02={{nowrap| A Kerber}}
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=

}}

3. del

8. del

| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= S Halep
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= J Čepelová
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= K Mladenovic
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13=
| RD1-team13= I-C Begu
| RD1-score13-1=6<sup>3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= R Oprandi
| RD1-score14-1=7<sup>7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= I Falconi
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= V Azarenka
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= A Ivanović
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7<sup>7
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= K Bondarenko
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6<sup>3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Yakimova
| RD2-score03-1=6<sup>3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= J Görges
| RD2-score04-1=7<sup>7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=26
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=7<sup>9
| RD2-score05-2=6<sup>5
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= J Čepelová
| RD2-score06-1=6<sup>7
| RD2-score06-2=7<sup>7
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=
| RD2-team07= R Oprandi
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= V Azarenka
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=14
| RD3-team01= A Ivanović
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=22
| RD3-team02= J Görges
| RD3-score02-1='''6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= J Čepelová
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04={{nowrap| V Azarenka}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=14
| RD4-team01= A Ivanović
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Ženske posamično
2012